А́нна Се́леш (; род. 24 августа 1942, Орадя, Румыния) — венгерская и румынская актриса театра и кино.

Биография 
В 1965 году окончила Театральный институт в Тыргу-Муреше. Играла в  в пьесах Шекспира, Мольера, Гольдони, Горького, Чехова, Сиглигети. В кино — с 1963 года («Отдых у моря»). Снималась у ведущих румынских и венгерских режиссёров. Будучи этнической венгеркой, часто приезжала для съёмок в Венгрию, пока в 1989 году окончательно не переехала на историческую родину.

В 1975—1985 годах была замужем за актёром Флорином Пьерсиком.

Фильмография

Актриса 
  — Отдых у моря / Vacanta la mare
  — Возраст любви / La vârsta dragostei
  — Лес повешенных / Pădurea spânzuraţilor — крестьянка Илона
  — Призраки торопятся / Fantomele se grăbesc
  — Под созвездием Девы / Zodia Fecioarei — Дита
  — / Meandre — Лиа, возлюбленная Джилу
  — Бал в субботу вечером / Balul de sîmbătă seara — Лиа
  — Молодость без старости / Tinereţe fără bătrâneţe — принцесса
  — Едут велосипедисты / Vin cicliștii — Ана
  — Адская пристань / Pokolrév — Мария Пилле (Венгрия)
  — Канарейка и буря / Canarul şi viscolul
  — Изящная венгерская комедия / Szép magyar komédia — Кристина (Венгрия)
  — Агнец божий / Égi bárány — Szõke lány (Венгрия)
  — Штефан Великий — 1475 год / Ştefan cel Mare — Vaslui 1475 — Марушка, дочь Яцко Худича
  — По доброй воле и без принуждения / De bună voie și nesilit de nimeni
  — Эликсир молодости / Elixirul tinereţii
  — Здесь не пройти / Pe aici nu se trece — студентка Ада
  — Я, ты и… Овидий / Eu, tu, şi… Ovidiu
  — Серебряная маска / Masca de argint — цыганка
  — / A Tógyer farkasa (ТВ, Венгрия)
  — Невеста Сталина / Sztálin menyasszonya (Венгрия)
  — / Ábel a rengetegben — дочь Абеля (ТВ, Венгрия)
  — Покорение / Honfoglalás (Венгрия)
  — Священная корона / Sacra Corona — трактирщица (Венгрия)
  — И на восьмой день / És a nyolcadik napon — бабушка (ТВ, Венгрия)

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 383

Ссылки 
 
 Анна Селеш на сайте КиноПоиск

Актёры и актрисы театра
Актрисы театра Румынии
Киноактрисы Румынии
Кавалеры ордена «За заслуги перед культурой» (Румыния)